Bogdanka – kopalnia węgla kamiennego
 Bogdanka – klub piłkarski z Łęcznej
 Bogdanka – sztuczne lodowisko w Poznaniu

 Obiekty geograficzne
 Bogdanka – leśniczówka w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gm. Drawno

 Bogdanka – osada w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gm. Brzeziny
 Bogdanka – potok, dopływ Warty na terenie Poznania
 Bogdanka – skała w Grupie Skał Kroczyckich na Wyżynie Częstochowskiej
 Bogdanka – struga, dopływ Łarpi
 Bogdanka – struga, dopływ Maszówka
 Bogdanka – strumień w województwie zachodniopomorskim, w Szczecinie
 Bogdanka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gm. Puchaczów
 Bogdanka – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gm. Brzeziny
 Bogdanka – część wsi Pniewo-Czeruchy w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin

Przypisy